Filo de la navaja o El filo de la navaja o similar, puede hacer referencia a:

Literatura 
 El filo de la navaja, novela romántica del escritor William Somerset Maugham, publicada en 1944;

Música 
 El filo de las navajas, duodécimo disco de la banda de Hard Rock AC/DC editado en septiembre de 1990.

Cine 
 El filo de la navaja, película de 1946 dirigida por Edmund Goulding;